Antonio Martín Escudero (Belvís de Monroy, 1895 - Bellver de Cerdanya, 1937), sindicalista i militant anarquista
 Antonio Martín García (Fuente Vaqueros, 1899 - Granada, 1936), diputat socialista durant la II República Espanyola i assassinat en la Guerra Civil Espanyola
 Antonio Martín Eguia (Vitòria-Gasteiz, 1918), ciclista basc
 Antonio Martín Martínez (Sevilla, 1939), historiador i editor de còmic.
 Antonio Martín Sánchez (Palma del Río, 1947 - El Prat de Llobregat, 1981), polític i sindicalista, primer alcalde del Prat de Llobregat elegit democràticament després de la dictadura franquista
 Pedro Antonio Martín Marín (Madrid, 1949), polític i empresari espanyol Secretari d'Estat de Comunicació i Secretari d'Estat per l'esport
 José Antonio Martín Domínguez (Sant Joan Despí, 1964), futbolista català
 Antonio Martín Oyague (Valladolid, 1969), futbolista castellà
 Antonio Martín Velasco (Torrelaguna, Madrid, 1970 - 1994), ciclista espanyol